Moore ist der Plural von Moor und der Name mehrerer

Personen:
 Moore (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Geographie:

Fließgewässer:
 Moore River, Fluss in West-Australien
 Moore (Leine), westlicher Zufluss der Leine

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moore (Arkansas), Ort im Newton County, Arkansas
 Moore (Idaho), Stadt im Butte County, Idaho
 Moore (Indiana), gemeindefreies Gebiet im DeKalb County, Indiana
 Moore (Kalifornien), Ort im Nevada County, Kalifornien
 Moore (Kentucky)
 Moore (Louisiana)
 Moore (Montana), Town im Fergus County, Montana
 Moore (New Jersey), Ort im Mercer County, New Jersey
 Moore (Oklahoma), Stadt im Cleveland County, Oklahoma
 Moore (South Carolina), gemeindefreies Gebiet im Spartanburg County, South Carolina
 Moore (Texas), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Frio County, Texas
 Moore (Utah), gemeindefreies Gebiet im Emery County, Utah
 Moore (Washington), Geisterstadt im Chelan County, Washington
 Moore (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Tucker County, West Virginia

Weiteres:
 Moore Dome, Eisdom im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Moore Embayment, Bucht in der Ross Dependency, Antarktika
 Moore Island, diverse Inseln
 Moore Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Moore Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Moore Pinnacle, Felsnadel im Australischen Antarktis-Territorium
 Moore Point, Landspitze an der Rymill-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Moore Pyramid, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Moore Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Kap Moore, Kap an der Pennell-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Mount Moore, diverse Berge

Astronomie:
 (2602) Moore, ein nach  Patrick Moore benannter Asteroid
 Moore (Mondkrater), benannt nach Joseph Haines Moore (1878–1949)
 Moore (Venuskrater), benannt nach Marianne Moore (1887–1972)

Sprache:
 Mòoré, eine Sprache der Mossi in Burkina Faso, früher Obervolta

Unternehmen:
 Moore Global Network, weltweites Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsnetzwerk mit Zentrale in London, UK.
 Moore Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus New York City (1906–1907)
 Moore Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Danville, Illinois (1916–1920)
 Moore Car Corporation of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Indianapolis (1917)
 Moore (Rennwagen), ehemaliger US-amerikanischer Rennwagenhersteller
 C. J. Moore Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Im Moore
 Moore-Automat
 Moore-Instructor
 Moore-Nachbarschaft
 Mooresches Gesetz
 Moore Township
 (2110) Moore-Sitterly, Asteroid des Hauptgürtels
 More
 Moor (Begriffsklärung)
 Muhr
 Mur
 Mure